

Patronyme 
Chelmsford est un titre de noblesse porté notamment par :
 Frederic Augustus Thesiger,  baron Chelmsford
 Frederic Thesiger,  vicomte Chelmsford

Toponyme
Chelmsford est le nom de plusieurs villes :
 Chelmsford, Essex, Angleterre
 Cité de Chelmsford, district non métropolitain
 Chelmsford (États-Unis), une localité du comté de Middlesex, Massachusetts aux États-Unis
 Chelmsford (Nouveau-Brunswick), Canada
 Chelmsford (Ontario), Canada

Autre
 Chelmsford est une circonscription située dans le comté d'Essex (Angleterre)

Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni
Toponyme indiquant un gué au Canada
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis